David Chilton Phillips (1924-1999), Brits bioloog
David Phillips (scheikundige) (*1939), Brits scheikundige
David Phillips (voetballer) (1963), Welsh voetballer
David Phillips (cameraman)
David Phillips (personage), personage uit tv-serie CSI
David Phillips (boogschutter)